Loa ou LOA peut désigner :

Toponymie 

 Loa, ville du département de Zimtenga, dans la province de Bam, au Burkina Faso :
 Le Loa, le plus long fleuve du Chili ;
 La province d'El Loa dans ce même pays.
Loa, le village siège du comté de Wayne dans l’État de l’Utah, aux États-Unis.

Culture 
 La , un sous-genre du théâtre, forme de prologue d’une comédie, au Siècle d'or espagnol ;
 Un loa ou lwa, un esprit dans les religions africaines et le vaudou ;
 Loa, un personnage des X-Men dans les comics américains.

Biologie 
 Loa, un genre de vers filiformes de l'embranchement des nématodes :
 Loa loa, une espèce de vers parasites responsable de la loase, une forme de filariose.

Divers 
 Le , un trois-mâts goélette danois construit en 1921.

Sigle 

LOA est un sigle pouvant signifier :
 La location avec option d'achat, un type de financement à crédit, fréquemment employé pour la commercialisation des automobiles ;
 Une loi d'orientation agricole en France ;
 Le Laboratoire d'optique appliquée, un laboratoire de l'ENSTA, de l'école polytechnique et du CNRS ;
 Le Laboratoire ondes et acoustique, un laboratoire de l'ESPCI ParisTech ;
 Le Laboratoire d'optique atmosphérique du CNRS et de l'Université Lille-I.

 En anglais
 The length over all, soit la longueur hors-tout, en architecture navale ;
 Lines of Action, un jeu de société pour deux joueurs ;
 Lies Of Astaroth, un jeu de cartes.

eo:LOA